Barbara sau Varvara este un prenume feminin.

Persoane
Sfânta Barbara din Nikomedia, patroana minerilor, sărbătorită la 4 decembrie

Denumiri geografice
 Varvara, Burgas, Bulgaria;
 Varvara, Pazardjik, Bulgaria;
 Barbara, Marche, Italia;
Santa Barbara, California
„Santa Bárbara” din Brazilia:
Nova Santa Bárbara
Santa Bárbara de Goiás
Águas de Santa Bárbara
Santa Bárbara D'Oeste
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Bárbara do Sul
Santa Bárbara do Pará
Santa Bárbara do Leste
Santa Bárbara do Monte Verde

Vezi și
Listă de zile onomastice

Prenume feminine